Ludwigsberg bezeichnet

 Ludwigsberg (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Ludwigsberg (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Bayern
 Ludwigsberg (Saarbrücken), Ortslage in Saarbrücken-Malstatt
 Ludwigsberg (Türkheim), Ortsteil des Marktes Türkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 einen Gutshof im ehemaligen Landkreis Dramburg, Westpommern

 den deutschen Namen des Ortes Ludvické Hory in der Tschechischen Republik

 einen Berg bei Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 ein ehemaliges Schloss in Saarbrücken